Югыдвож («светлый приток» на языке коми):

 Югыдвож (приток Асыввожа) — река в России , протекает в Республике Коми.
 Югыдвож (приток Вуктыла) — река в России , протекает в Республике Коми.